Пољанице могу да буду:

 Пољанице (Љиг), насеље у општини Љиг, Република Србија
 Пољанице (Вишеград), насеље у општини Вишеград, Република Српска, БиХ
 Пољанице (археолошко налазиште), археолошко налазиште у општини Подујево, Република Србија
 Пољанице (Вареш), насеље у општини Вареш, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Пољанице (Травник), насеље у општини Травник, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ